Die Scottish Football League Second Division wurde 1978/79 zum vierten Mal ausgetragen. Es war nach Einführung der Premier Division nur noch die dritthöchste schottische Liga. Zudem war es die vierte Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1978/79 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewannen die Berwick Rangers, die sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1979/80 sicherte. Neben den Rangers stieg auch der Zweitplatzierte Dunfermline Athletic auf. Torschützenkönig mit 24 Treffern wurde Bruce Clelland von den Albion Rovers.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1978/79 bei statto.com
 Scottish Second Division 1978/79 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1978/79
1978 79